A Primeira Divisão do Campeonato Sueco de Futebol da temporada 1930-31, denominada oficialmente de Allsvenskan 1930-31, foi a 7ª edição da principal divisão do futebol sueco. O campeão foi o GAIS que conquistou seu 3º título na história da competição.

Premiação

Ligações externas 
 

1930-31
1930 no futebol
1931 no futebol
Desporto na Suécia em 1930
Desporto na Suécia em 1931